Џозеф Вилијам „Џо“ Фрејзер (; Бофорт, 12. јануар 1944. — Филаделфија, 7. новембар 2011) је бивши амерички професионални боксер, олимпијски победник и светски шампион у супертешкој категорији.

Професионална боксерска каријера 

|-
| style="text-align:center;" colspan="8"|32 Победе (27 нокаута, 5 одлука), 4 пораза (3 нокаута, 1 одлука), 1 нерешена
|- style="text-align:center; background:#e3e3e3;"
| style="border-style:none none solid solid; "|Рез.
| style="border-style:none none solid solid; "|Статистика
| style="border-style:none none solid solid; "|Противник
| style="border-style:none none solid solid; "|Начин
| style="border-style:none none solid solid; "|Рунда, Време
| style="border-style:none none solid solid; "|Датум
| style="border-style:none none solid solid; "|Место
|- align=center
|style="background: #dae2f1"|Нерешено
|32-4-1
|Флојд Камингс
|Нерешено
|10
|1981-12-03
|align=left|Чикаго, Илиноис
|- align=center
|Пораз
|32-4
|Џорџ Форман
|Т. Нокаут
|5, 2:26
|1976-06-15
|align=left|Њујорк
|- align=center
|Пораз
|32-3
|Мухамед Али
|Т. Нокаут
|14, 0:59
|1975-10-01
|align=left|Манила, Филипини
|- align=center
|Победа
|32-2
|Џими Елис
|Т. Нокаут
|9, 0:59
|1975-03-02
|align=left|Мелбурн, Аустралија
|- align=center
|Победа
|31-2
|Џери Квори
|Т. Нокаут
|5 
|1974-06-17
|align=left|Њујорк
|- align=center
|Пораз
|30-2
|Мухамед Али
|Одлука
|12
|1974-01-28
|align=left|Њујорк
|- align=center
|Победа
|30-1
|Џо Багнер
|Одлука
|12
|1973-07-02
|align=left|Лондон, Уједињено Краљевство
|- align=center
|Пораз
|29-1
|Џорџ Форман
|Т. Нокаут
|2, 2:26
|1973-01-22
|align=left|Кингстон, Јамајка
|- align=center
|Победа
|29-0
|Рон Стандер
|Т. Нокаут
|5 
|1972-05-25
|align=left|Омаха, Небраска
|- align=center
|Победа
|28-0
|Тери Данијелс
|Т. Нокаут
|4 
|1972-01-15
|align=left|Њу Орлеанс, Луизијана
|- align=center
|Победа
|27-0
|Мухамед Али
|Одлука
|15
|1971-03-08
|align=left|Њујорк
|- align=center
|Победа
|26-0
|Боб Фостер
|T. Нокаут
|2, 0:49
|1970-11-18
|align=left|Детроит, Мичиген
|- align=center
|Победа
|25-0
|Џими Елис
|T. Нокаут
|5
|1970-02-16
|align=left|Њујорк
|- align=center
|Победа
|24-0
|Џери Квори
|T. Нокаут
|7, 3:00
|1969-06-23
|align=left|Њујорк
|- align=center
|Победа
|23-0
|Дејв Зиглевич
|T. Нокаут
|1
|1969-04-22
|align=left|Хјустон, Тексас
|- align=center
|Победа
|22-0
|Оскар Бонавена
|Одлука
|15
|1968-12-10
|align=left|Филаделфија, Пенсилванија
|- align=center
|Победа
|21-0
|Мануел Рамос
|T. Нокаут
|2
|1968-06-24
|align=left|Њујорк
|- align=center
|Победа
|20-0
|Бастер Матис
|T. Нокаут
|11, 2:33
|1968-03-04
|align=left|Њујорк
|- align=center
|Победа
|19-0
|Марион Конор
|T. Нокаут
|3, 1:40
|1967-12-18
|align=left|Бостон, Масачусетс
|- align=center
|Победа
|18-0
|Тони Дојл
|T. Нокаут
|2, 1:04
|1967-10-17
|align=left|Филаделфија, Пенсилванија
|- align=center
|Победа
|17-0
|Џорџ Чувало
|T. Нокаут
|4, 0:16
|1967-07-19
|align=left|Њујорк
|- align=center
|Победа
|16-0
|Џорџ Џонсон
|Одлука
|10
|1967-05-04
|align=left|Лос Анђелес, Калифорнија
|- align=center
|Победа
|15-0
|Џеферсон Дејвис
|T. Нокаут
|5
|1967-04-11
|align=left|Мајами, Флорида
|- align=center
|Победа
|14-0
|Даг Џоунс
|T. Нокаут
|6, 2:21
|1967-02-21
|align=left|Филаделфија, Пенсилванија
|- align=center
|Победа
|13-0
|Еди Мејчен
|T. Нокаут
|10, 0:22
|1966-11-21
|align=left|Лос Анђелес, Калифорнија
|- align=center
|Победа
|12-0
|Оскар Бонавена
|Одлука
|10
|1966-09-21
|align=left|Њујорк
|- align=center
|Победа
|11-0
|Били Данијелс
|T. Нокаут
|6, 3:00
|1966-07-25
|align=left|Филаделфија, Пенсилванија
|- align=center
|Победа
|10-0
|Алфред Џоунс
|T. Нокаут
|1, 2:33
|1966-05-26
|align=left|Лос Анђелес, Калифорнија
|- align=center
|Победа
|9-0
|Чак Лесли
|T. Нокаут
|3, 2:47
|1966-05-19
|align=left|Лос Анђелес, Калифорнија
|- align=center
|Победа
|8-0
|Дон Смит
|T. Нокаут
|3, 1:09
|1966-04-28
|align=left| Пенсилванија
|- align=center
|Победа
|7-0
|Чарли Полајт
|T. Нокаут
|2, 0:55
|1966-04-04
|align=left|Филаделфија, Пенсилванија
|- align=center
|Победа
|6-0
|Дик Виперман
|T. Нокаут
|5, 2:58
|1966-03-04
|align=left|Њујорк
|- align=center
|Победа
|5-0
|Мел Тернбоу
|T. Нокаут
|1, 1:41
|1966-01-17
|align=left|Филаделфија, Пенсилванија
|- align=center
|Победа
|4-0
|Ејб Дејвис
|T. Нокаут
|1, 2:38
|1965-11-11
|align=left|Филаделфија, Пенсилванија
|- align=center
|Победа
|3-0
|Реј Стејплс
|T. Нокаут
|2
|1965-09-28
|align=left|Филаделфија, Пенсилванија
|- align=center
|Победа
|2-0
|Мајк Брус
|T. Нокаут
|3
|1965-09-20
|align=left|Филаделфија, Пенсилванија
|- align=center
|Победа
|1-0
|Вуди Гос
|T. Нокаут
|1, 1:42
|1965-08-16
|align=left| Филаделфија, Пенсилванија

Извори 

Рођени 1944.
Умрли 2011.
Амерички боксери
Боксери на Летњим олимпијским играма 1964.
Амерички олимпијци на Летњим олимпијским играма 1964.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 1964.
Освајачи олимпијских медаља у боксу
Освајачи златних олимпијских медаља за Сједињене Америчке Државе
Олимпијски победници у боксу
Умрли од рака